Kuźnik peut désigner :

Toponymie
en Pologne

 Kuźnik, un village dans la voïvodie de Lubusz
 Kuźnik, un village dans la voïvodie de Poméranie